Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brisbane International női páros mérkőzéseit.

A címvédő az Alisza Klejbanova–Anasztaszija Pavljucsenkova-páros volt, ezúttal azonban Klejbanova nem vett részt a versenyen, Pavljucsenkova pedig nem indult párosban.

A tornát a spanyol Nuria Llagostera Vives–Arantxa Parra Santonja-duó nyerte meg, a fináléban 7–6(2), 7–6(2)-re legyőzve a Raquel Kops-Jones–Abigail Spears-kettőst.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2